Grozd je lahko:
 sad vinske trte - glej grozdje;
 oblika socvetja - glej grozd (socvetje).
 tonski grozd -glej grozd (tonski)